Die Extraliga 1995/96 war die vierte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit Bohemians Prag, ŠK Dům armády Prag, CSABI Slavia Havířov, ŠK Sokol Vyšehrad Bismarck, Sokol Kolín, Dopravní podniky Prag und dem SK ZČE Plzeň die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 8 der Saison 1994/95 qualifiziert, (der Vorjahresmeister ŠK Lokomotiva MONING Brno zog seine Mannschaft zurück), außerdem waren der ŠK Mladí Prag als Sieger der 1. česká liga 1994/95 und der ŠK H.Fuchs Ostrava als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1994/95 aufgestiegen. Aufgrund der Aufstockung des Feldes von zehn auf zwölf Mannschaften und des Rückzuges des ŠK Lokomotiva MONING Brno wurden außerdem einmalig in einem Qualifikationsturnier drei weitere Startplätze ausgespielt, diese sicherten sich der ŠK Havřice, A64 MILO IPB Olomouc und der ŠK IWEX Litoměřice.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1995/96.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Termine 

Die Wettkämpfe wurden gespielt am 21. und 22. Oktober, 11. und 12. November, 9. und 10. Dezember 1995, 14. Januar, 3. und 4. Februar, sowie 2. und 3. März 1996.

Saisonverlauf 

Um den Titelgewinn lieferten sich ŠK Dům armády Prag und A64 MILO IPB Olomouc einen Zweikampf, den die Prager knapp für sich entschieden. Die Abstiegsfrage war rein sportlich schon vor der letzten Runde gegen den ŠK IWEX Litoměřice und Slavia Havířov entschieden, da jedoch Dopravní podniky Prag seine Mannschaft nach der Saison zurückzog, erreichte der ŠK IWEX Litoměřice als Vorletzter noch den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 1995
Schachveranstaltung 1996